Desa Sukarara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukarara (administrativ by i Indonesien, lat -8,70, long 116,21), Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Sukarara (administrativ by i Indonesien, lat -8,71, long 116,44), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar